Noah Juulsen (né le  à Surrey, en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Noah Juulsen fait ses débuts avec les Silvertips d'Everett pendant la saison 2012-2013 en ne jouant qu'un seul match. C'est à partir de la saison 2013-2014 que Juulsen fait partie à part entière de l'équipe. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Canadiens de Montréal. Le , il signe son premier contrat chez les professionnels pour trois années avec les Canadiens.

Il est rappelé par les Canadiens le  et joue sa première partie dans la LNH le lendemain contre les Rangers de New York. Il marque son premier but dans la ligue contre les Islanders de New York le  face au gardien de but Jaroslav Halák.

Le , il est réclamé au ballottage par les Panthers de la Floride. Le , il est échangé aux Canucks de Vancouver en compagnie de Juho Lammikko en retour de Olli Juolevi.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013 || Silvertips d'Everett || LHOu || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Silvertips d'Everett || LHOu || 59 || 2 || 8 || 10 || 32 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014-2015 || Silvertips d'Everett || LHOu || 68 || 9 || 43 || 52 || 42 || 6 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|2015-2016 || Silvertips d'Everett || LHOu || 63 || 7 || 21 || 28 || 37 || 6 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
|2016-2017 || Silvertips d'Everett || LHOu || 49 || 12 || 22 || 34 || 38 || 10 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Rocket de Laval || LAH || 31 || 1 || 5 || 6 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Canadiens de Montréal || LNH || 23 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Canadiens de Montréal || LNH || 21 || 1  || 4 || 5 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH || 3 || 0  || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||13 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Panthers de la Floride || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse || LAH || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canucks d'Abbotsford || LAH || 50 || 3 || 13 || 16 || 63 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2021-2022 || Canucks de Vancouver || LNH || 8 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

| 56 || 2 || 8 || 10 || 10 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2017 || align=left| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en avril 1997
Naissance à Surrey (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Silvertips d'Everett
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Canucks d'Abbotsford
Joueur des Canucks de Vancouver